Ти́то Рома́лио (Эфалио Тито Хозе Ромалио; 19 июля 1951 — 11 мая 2010) — советский и российский киноактёр бразильского происхождения, сын советского киноактёра Тито Ромалио-старшего. Известен своим амплуа чернокожего персонажа в советском кино.

Биография 
Тито Хозе Ромалио родился 19 июля 1951 года в Ленинграде в семье актёра бразильского происхождения Тито Ромалио-старшего. Уже в 5 лет дебютировал в кино в фильме «Приключения Артёмки» (1956), затем снялся в одной из главных ролей в фильме Марка Донского «Здравствуйте, дети!» (1962) вместе со своим младшим братом Михаилом (1953 г. р.). В 1970 году Ромалио окончил Академию русского балета им. А. Я. Вагановой. Отслужил в армии, после чего вернулся к профессиональной карьере актёра и танцора. В 1970-х годах играл в ансамбле «Дружба» под руководством Александра Броневицкого, снимался в кино и на телевидении. Ромалио, будучи чернокожим, перенял отцовское киноамплуа и сыграл много чернокожих персонажей в советском кино — в приключенческих и антиимпериалистических фильмах.

В последние годы работы в кино практически не было. Ромалио со своей женой Еленой Успенской организовали детский театр «Глобус». Он руководил танцевальным коллективом Медицинского колледжа, выступал в ресторанах.

Убийство 
Рано утром 10 мая 2010 года Ромалио делал покупки недалеко от своего дома в супермаркете «Перекрёсток» на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге. Бывший охранник магазина «Перекрёсток» Хамзя Еникеев потребовал у него мобильный телефон. После того, как актёр отказал ему, Еникеев набросился на него и избил. Позже он бил его ногами, когда Ромалио уже лежал на земле. Ромалио был доставлен в Александровскую больницу, где умер 11 мая, не приходя в сознание от множественных травм головы и сильного кровотечения. Избиение частично попало на камеру видеонаблюдения супермаркета. Убийца был пойман на станции Дно, когда пытался сбежать на Украину, позже был осуждён на 6 лет исправительной колонии строгого режима. Одной из причин этого убийства наряду с алкогольным опьянением и психопатическим расстройством Еникеева, возможно, была расовая неприязнь.

Тито Ромалио похоронен на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Фильмография 
  — Приключения Артёмки
  — Человек-амфибия — мальчик-разносчик газет (нет в титрах)
  — Здравствуйте, дети! — Поль
  — Завещание профессора Доуэля — эпизод (нет в титрах)
  — Джек Восьмёркин — «американец» — Чарли, рабочий на ферме в США
  — Остров погибших кораблей — Мулат
  — Морские дьяволы-3 (серия «Операция „Данаец“») — капитан фанового судна (в тирах Фомалио Тито)

Примечания 

Выпускники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой
Похороненные на Северном кладбище (Санкт-Петербург)